Az 1993-as rali-világbajnokság volt a 21. rali-világbajnoki szezon. Január 21-én kezdődött és november 24-én lett vége. Az egyéni bajnok Juha Kankkunen lett, a csapat világbajnok pedig a Toyota.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 
 1993-as rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

1993
Rali